Gminy w USA:
 Washita (ang. Washita Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Washita (ang. Washita County) – w stanie Oklahoma
Rzeki w USA:
 Washita River – rzeka  w stanie Oklahoma